Ornduffia är ett släkte av vattenklöverväxter. Ornduffia ingår i familjen vattenklöverväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenklöverväxter
Ornduffia